Macanga steht für:

 Macanga (Distrikt), ein Distrikt in Mosambik

Macanga ist der Nachname von:

 André Macanga (* 1978), angolanischer Fußballspieler